Epifania - súbita sensação de realização ou compreensão da essência ou do afeto de alguém
Epifania do Senhor - festa religiosa celebrada no dia 6 de janeiro
Epifania (gravura) - de Michelangelo

Ligações externas
Epiphany

Desambiguação